Asbolos ou Asbolus est un centaure de la mythologie grecque. En référence :
 En entomologie, Asbolus un synonyme du genre Necrodes ;
 En astronomie, (8405) Asbolos est un astéroïde dont l'orbite croise celle des planètes externes du système solaire.